Dobreni se poate referi la:
 Localități din România:
 Dobreni, Giurgiu
 Dobreni, reședința comunei cu același nume, Neamț
 Dobreni, Teleorman

Vezi și 
 Dobre (dezambiguizare)
 Dobrești (dezambiguizare)
 Dobreanu (dezambiguizare)
 Dobrescu (dezambiguizare)

Toponime românești